La víspera de Santa Águeda (en euskera Santa Agata jaia o Dona Agata jaia y en distintos dialectos conocida como Santa Ageda bezpera, Agate Deuna jaia, Santa Ageda eskea y Santa Ageda batzea), el día anterior al 5 de febrero, según el santoral católico día de Santa Águeda, es costumbre en muchos pueblos de Navarra y el País Vasco el salir a cantar la canción de Santa Águeda. La costumbre marca que se salga en cuadrillas por las calles de los pueblos, así como que se recorran los barrios de caseríos yendo de puerta en puerta cantando la canción de Santa Águeda y recogiendo dinero para diferentes causas. Se suelen acompañar de bastones y palos con los que se golpea el suelo rítmicamente. 

Este golpeo rítmico al suelo, y el acto global en sí, podría tener su origen en una llamada a la Tierra para que termine de despertar tras el solsticio de invierno, en una interpretación que se mantiene algo dispersa a nivel popular. Se trata de una interpretación que se entiende bien dentro de las constantes de la mitología vasca (culto a la Tierra, metáforas del color negro, etc.). De hecho, al igual que muchas otras celebraciones religiosas en el País Vasco, elementos paganos precristianos se mezclan con elementos cristianos. Por ejemplo, Santa Águeda se representa a menudo como un animal en forma de una cabra o gato. En Ablitas, Navarra, se pensaba que en esa víspera se decidía el reparto de tormentas para el próximo año.

Las vísperas 
La víspera de la festividad de la santa, 5 de febrero, se acostumbra a salir, en muchos pueblos, a realizar rondas corales cantando coplas en honor al martirio y muerte de la santa. Antiguamente eran jóvenes solteros o en edad de ir a realizar el servicio militar (los quintos) los que se agrupaban e iban de puerta en puerta recogiendo dinero o diferentes viandas para realizar una comida o merienda. En la actualidad son grupos de toda clase de edades, las escuelas y colegios suelen realizar sus salidas, que recogen dinero para diversas finalidades (también la de realizar una comida o cena).

El grupo coral va ataviado con unas varas o bastones con los que se golpea el suelo al ritmo de la copla. La temática de las coplas es diversa y recuerda a la santa pero también trata otra temática más "humana" para intentar recaudar lo máximo posible. En cada lugar suele tener sus letras y en algunos se acompañan con bertsolaris (improvisadores de versos) aunque se van generalizando las mismas. Se suele cantar en euskera y dice así:

La copla va contando la historia de la santa y su vida. Acaba pidiendo a la autoridad municipal, al alcalde, que les den permiso para realizar el pasa calle casa por casa pidiendo dinero, para que la costumbre, que califica de vieja, no se pierda.

Referencias

 http://www.euskonews.com/0111zbk/gaia11105es.html
 http://www.corazones.org/santos/agueda.htm
 http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/212/213

Enlaces externos 
 Letra y sonido de la canción y coplas de Santa Águeda
 Joseba Aurkenerena: Agate Deunaren bezpera.
 Imágenes de un grupo cantando.

Folclore del País Vasco
Fiestas del País Vasco
Fiestas de febrero
Fiestas de Navarra